Далматинският тип бряг е сложно разчленен, съгласуван тип морски бряг, с множество удължени заливи, острови и полуострови – успоредни на планинските ридове.

Образувал се е в резултат от потъване на сушата (водата е навлязла в ниските долини и ги е удавила). Типичен е за балканското крайбрежие на Адриатическо море (в Далмация, откъдето ѝ името му).

Далматински тип бряг е и този по тихоокеанското крайбрежие на Чили и Колумбия.

География на Далмация
Форми на релефа